Alberto Bollini (1966) – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
Bruno Bollini (1933-2015) – calciatore francese
Christian Bollini (1962) – ex sciatore alpino sammarinese
Fabio Bollini (1983) – calciatore sammarinese
Flaminio Bollini (1924-1978) – regista e sceneggiatore italiano
Germano Bollini (1951) – ex tiratore a segno sammarinese
Gianluca Bollini (1980) – dirigente sportivo ed ex calciatore sammarinese, fratello di Fabio
Marino Bollini (1933) – politico sammarinese
Mussi Bollini (1957) – autrice televisiva e produttrice televisiva italiana
Paolo Bollini (1960) – politico sammarinese
Rodolfo Pietro Bollini (1923-2021) – politico italiano